Чемпионат России по футболу 2019/2020 годов — 28-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 8-й подряд сезон чемпионата России, организованный по системе «осень—весна».

Чемпионский титул защитил петербургский «Зенит». Второе место занял московский Локомотив, третье место занял ФК «Краснодар». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 9-й подобный случай, и 2-й раз, когда единственным московским медалистом стал «Локомотив» (кроме «Локомотива» единственным призёром сезона в Москве становились «Спартак» (2 раза) и ЦСКА (5 раз)).

Первую часть сезона турнир носил название РПЛ (Российская премьер-лига). Со второй половины проводится при финансовой поддержке титульного спонсора банка «Тинькофф» и носит название Тинькофф РПЛ (Тинькофф Российская премьер-лига).

17 марта 2020 года было объявлено, что из-за пандемии коронавирусной инфекции общее собрание клубов РФПЛ приняло решение о приостановке розыгрышей премьер-лиги и молодёжного первенства до 10 апреля. 1 апреля на основании постановления Бюро Исполкома РФС приостановка чемпионата была продлена до 31 мая. 15 мая на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в июне, первые матчи после паузы прошли 19 июня. Эта трёхмесячная пауза радикально сорвала плановый ритм турнира, что повлекло: разрушение командной подготовки игроков и их растренированность, отсутствие отпуска и отдыха у игроков между сезонами 2019/20 и 2020/21 годов (из-за уплотнения календаря), полное отсутствие предсезонной подготовки игроков перед следующим сезоном (2020/21), и провал российских клубов в еврокубках осенью 2020 года (2 клуба не прошли квалификацию, 3 клуба заняли последнее место в группах, только ФК «Краснодар» вышел из своей группы).

Нововведения 
Впервые с этого сезона применён новый метод составления календаря. Проект календаря был разработан РПЛ вместе с представителями НИУ ВШЭ, математически задача планирования календаря свелась к минимизации суммы штрафных баллов при нарушении ограничений календаря. Этими ограничениями являются: участие клубов в еврокубковых турниров (ЛЧ и ЛЕ), занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, равномерное распределение «топовых матчей» (то есть матчей с участием клубов верхней части таблицы прошлого сезона).

Также впервые с этого сезона будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

Регламент

Формат 
Чемпионат России 2019/2020 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019/2020, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2019/2020, занявшими соответственно 3-е и 4-е места (без учёта мест, занятых вторыми командами премьер-лиги). Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2019/2020, а также победители стыковых матчей получают право выступать в сезоне 2020/2021 в Чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2019/2020 выступают в Первенстве ФНЛ 2020/2021.

При этом, клубы в установленном порядке должны подать заявку на процедуру лицензирования к участию в соревнованиях следующего сезона ещё до завершения текущего. В случае не подачи такой заявки одной из команд, занявших 13-е и 14-е места в чемпионате, такая команда теряет место в премьер-лиге, и автоматически сохраняет место в премьер-лиге другая финишировавшая по итогам чемпионата в зоне стыковых матчей команда премьер-лиги, а стыковые матчи за выход в премьер-лигу проводятся между командами, занявшими 3-е и 4-е места в Первенстве ФНЛ (без учёта мест, занятых вторыми командами премьер-лиги). В случае не подачи заявки на лицензирование одной из команд ФНЛ, получивших право на участие в стыковых матчах, команда, занявшая 13-е место в премьер-лиге, освобождается от участия в стыковых матчах и сохраняет место в премьер-лиге, стыковые матчи проводятся только между командой, занявшей 14-е место в премьер-лиге, и другой командой ФНЛ, получившей право на участие в стыковых матчах. В случае, если из четырёх участников стыковых матчей заявку на лицензирование подали только два клуба, стыковые матчи не проводятся.

Если команда снимается с чемпионата по ходу сезона, то она включается в число команд, вылетающих из премьер-лиги напрямую (при проведении командой не менее 50 % матчей на момент снятия, в оставшихся матчах ей засчитываются технические поражения, в случае проведения командой менее 50 % матчей, результаты проведённых игр аннулируются) и исключается из состава участников чемпионата и Первенства следующего сезона. В истории чемпионатов России (в Высшей лиге, Высшем дивизионе, Премьер-лиге) случаев снятия команд по ходу сезона не было.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 15 мая 2020 года Исполком РФС объявил новую структуру календаря, по которому возобновление сезона предполагало проведение матчей с 21 июня по 22 июля (в дальнейшем сроки были утверждены с 19 июня), в том числе четыре тура с матчами в середине недели, и регламент. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона должны были пройти без зрителей, но позже было решено увеличить квоту до 10 % от вместимости стадиона. Кроме того, в регламент чемпионата было внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ 2019/20..

Возобновление чемпионата 
После возобновления турнира появились случаи обнаружения у игроков ряда команд коронавирусной инфекции COVID-19. В результате сложилась ситуация, при которой команды были поставлены в неравные условия из-за особенностей новых пунктов регламента и его применений на практике с учётом местных предписаний Роспотребнадзора («Ростов» вынужден был сесть на карантин и сыграл против «Сочи» игроками юношеских команд и академии, матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесён, «Оренбургу» были засчитаны два технических поражения, «Уфа» сыграла матч с «Тамбовом» и смогла избежать массовой самоизоляции игроков, и т.д.).

Клубы-участники 
По состоянию на 2 июня 2019 года участие в чемпионате обеспечили себе 16 команд. Четыре клуба-участника представляют Москву, одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Уфа, Казань, Краснодар, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов и Тула.

Изменение 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Анжи», занявший 15-е место. Должен был вернуться в ФНЛ 5 сезонов спустя, но по финансовым причинам выступает в ПФЛ.
 «Енисей», занявший 16-е место. Вернулся в ФНЛ спустя сезон.

По итогам Первенства ФНЛ 2018/19 в премьер-лигу вышли следующие клубы:

 «Тамбов», занявший 1-е место. Вышел в премьер-лигу впервые в своей истории.
 «Сочи», занявший 2-е место. Вышел в премьер-лигу впервые в своей истории.

Места проведения соревнований 
В данном разделе представлена информация о географии участников турнира с указанием для каждого стадиона его вместимости, изображения, места на карте России.
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Краснодар
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Рубин (Казань)
|-
| Краснодар
| Газпром Арена
| Ростов Арена
| Центральный / Ак Барс Арена
|-
| Вместимость: 35 179
| Вместимость: 64 468
| Вместимость: 45 000
| Вместимость: 25 400 / 45 379
|-
| 
| 
| 
|  
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Арсенал (Тула)
! Ахмат (Грозный)
|-
| Арсенал
| Ахмат Арена
|-
| Вместимость: 20 074
| Вместимость: 30 597
|-
| 
| 
|-
! Тамбов
! Крылья Советов (Самара)
|-
| Мордовия Арена / Нижний Новгород
| Самара Арена
|-
| Вместимость: 43 958 / 45 000
| Вместимость: 44 918
|-
|  
| 
|-
! Оренбург
! Уфа
! Урал (Екатеринбург)
! Сочи
|-
| Газовик
| Нефтяник
| Екатеринбург Арена
| Фишт
|-
| Вместимость: 7 500
| Вместимость: 15 132
| Вместимость: 35 000
| Вместимость: 44 287
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 45 360
| Вместимость: 30 457
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| ВТБ Арена
|-
| Вместимость: 27 320
| Вместимость: 25 716
|-
| 
| 
|-
|}

Запасные стадионы

Официальные представители 

Примечания

Тренерские изменения 

Примечания

* Де-факто обязанности главного тренера исполнял Роман Шаронов (из-за отсутствия необходимой лицензии числился тренером)Свадебные генералы в РПЛ. Кто формально исполняет роль главного тренера.

Турнирная таблица 

 Распределение мест в Лиге Европы
Обладатель Кубка России 2019/20 — в случае, если он финиширует в чемпионате ниже 3-го места — попадает в групповой турнир Лиги Европы 2020/21. При этом, если Кубок России выиграет команда, занявшая 4-е или 5-е место — место во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы передаётся команде, занявшей 6-е место в чемпионате.

В случае победы в Кубке России 2019/20 команды, занявшей в чемпионате 1—3-е место, либо если обладатель кубка не допускается до европейских соревнований — место в Лиге Европы «от кубка» передаётся команде, занявшей 6-е место в чемпионате, причём — со 2-го квалификационного раунда, в этом случае место в групповом турнире Лиги Европы предоставляется команде, занявшей 4-е место в чемпионате, а команда, занявшая 5-е место, начинает с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Хет-трики

Вратари 
Общая статистика, сортировка по алфавиту

Рекорды и знаковые действия игроков 
 Первый гол в сезоне: Мигел Кардозу («Динамо») в ворота «Арсенала» (12 июля 2019)
 Первый гол с пенальти: Даниил Фомин («Уфа») в ворота «Урала» (13 июля 2019)
 Самый быстрый гол: Сердар Азмун («Зенит») в матче с «Оренбургом», 3-й тур, 11-я секунда (28 июля 2019)
 Первый автогол: Джемал Табидзе («Уфа») в матче с «Краснодаром», 2-й тур, 20 июля 2019
 Первое удаление: Евгений Башкиров («Рубин») в матче с «Динамо» (21 июля 2019)

Награды игроков и тренеров

Ежемесячные награды

Награды по итогам сезона

Список «33 лучших» 
Утверждён техническим комитетом РФС 30 сентября 2020 года.

Вратари 
 1. Акинфеев (ЦСКА); 2. Сафонов («Краснодар»); 3. Шунин («Динамо» М).

Защитники 
 Правые: 1. Фернандес (ЦСКА); 2. Караваев («Зенит»); 3. Петров («Краснодар»).
 Правые центральные: 1.  Иванович («Зенит»); 2. Семёнов («Ахмат»); 3.  Жиго («Спартак» М).
 Левые центральные: 1.  Ракицкий («Зенит»); 2. Джикия («Спартак» М); 3.  Спаич («Краснодар»).
 Левые: 1. Жирков («Зенит»); 2.  Айртон («Спартак» М); 3.  Сантос («Зенит»).

Полузащитники 
 Правые: 1.  Вандерсон («Краснодар»); 2.  Мариу («Локомотив» М); 3. Ионов («Ростов»).
 Опорные: 1.  Барриос («Зенит»); 2. Зобнин («Спартак» М); 3. Баринов («Локомотив» М).
 Центральные: 1.  Крыховяк («Локомотив» М); 2. Оздоев («Зенит»); 3.  Норманн («Ростов»).
 Левые: 1. Миранчук («Локомотив» М); 2.  Малком («Зенит»); 3. Бакаев («Спартак» М).

Нападающие 
 Правые: 1.  Азмун («Зенит»); 2. Луценко («Арсенал»); 3.  Бикфалви («Урал»).
 Левые: 1. Дзюба («Зенит»); 2.  Влашич (ЦСКА); 3.  Шомуродов («Ростов»)

Статистика и рекорды чемпионата

Рекорды сезона 
 Средний возраст игроков сезона — 26,53 года
 Самая крупная победа хозяев (+9): «Сочи» — «Ростов» — 10:1 (23-й тур, 19 июня 2020 года)
 Самая крупная победа гостей (+4): ЦСКА — «Зенит» — 0:4 (23-й тур, 20 июня 2020 года), «Оренбург» — ЦСКА — 0:4 (27-й тур, 8 июля 2020 года)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (11): «Сочи» — «Ростов» — 10:1 (23-й тур, 19 июня 2020 года)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (10): «Сочи» — «Ростов» — 10:1 (23-й тур, 19 июня 2020 года)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (19): «Зенит»
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (4): «Зенит»

Посещаемость

Техническое оснащение

Турнирное положение молодёжных команд 

Примечание. Итоги утверждены по промежуточным результатам (после 22 туров).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ — premierliga.ru

Россия
2019
Чемпионат России по футболу 2019/2020
Россия 1